Le mot pulpe possède plusieurs significations :
 partie charnue et molle du corps :
 pulpe des doigts : extrémité charnue de leur face interne ;
 pulpe dentaire : tissu conjonctif qui remplit la cavité dentaire ;
 pulpe dermique : tissu mou et richement vascularisé issu de la prolifération des cellules de la couche germinative de la peau.

 tissu parenchymateux riche en sucs, qui constitue la plus grande partie des fruits charnus.
 résidu de la partie charnue et comestible de certains légumes et fruits  que l'industrie agroalimentaire a traités pour extraite les produits sucrés ou amylacés, résidu réduit en une pâte peu consistante.
 pulpe, matière première de la fabrication du papier.
 résidu pâteux du traitement de certains végétaux dans les sucreries et distilleries.